Мадсен (дат. Madsen) — многозначный термин.

 Мадсен — датский пулемёт времён Первой мировой войны.

Фамилия 
 Мадсен, Виго (1889—1979) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Мадсен, Вильгельм Герман Олаф (1844—1917) — датский политик, военный министр Дании, армейский офицер, бизнесмен и изобретатель.
 Мадсен, Ганс (1885—1966) — датский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Мадсен, Джимми (род. 1969) — датский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Мадсен, Йенс-Эрик (род. 1981) — датский трековый и шоссейный велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Мадсен, Ларс (1871—1925) — датский стрелок, дважды чемпион и призёр летних Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира.
 Мадсен, Марк (род. 1984) — датский борец греко-римского стиля, пятикратный призёр чемпионатов мира.
 Мадсен, Мартин Тофт (род. 1985) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мадсен, Мортен (род. 1987) — профессиональный датский хоккеист.
 
 Мадсен, Сверре (1901—1972) — норвежский шахматист.
 Мадсен, Фредерик (род. 1998) — датский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
 Мадсен, Харальд (1890—1949) — датский актёр немого кино, участник дуэта Пат и Паташон.
 Мадсен, Хёгни (род. 1985) — фарерский футболист.
 Мадсен, Эрик (1903—1968) — норвежский шахматист.

См. также